Termenul „Ochiul-boului” se poate referi la:

Sinonime:   bumbișor, cinci-degete, codobatură, granat, lăptucul-oii, margaretă, piciorul-cocoșului, pitulice, prundar, prundaș, romaniță neadevărată, romaniță nemirositoare, spilcuță, spânz, steliță, steluța. (Surse: „ Dictionar Roman-Englez ( )”)
Pasărea - Ochiul-boului / Troglodytes troglodytes (pănțăruș) familia Troglodytidae.
Planta - Ochiul-boului crește pe câmpuri, dealuri pustii și la munte, înflorind în iulie-august, cam o dată cu mușețelul.
„Callistephus chinensis” (ochiul boului, ruji de toamnă) - Descriere: 100 cm inălțime, plante florifere, Patria acestei specii este China și Japonia, Este anuală. Frunzele bazale sunt pețiolate, spatulate,are floarea de forma globuloasă, compactă, inflorescența cu flori involte cu un singur rând de petale.
Poezie - epigram: - „Ochiul boului” de Emil Felician.

Vezi și
Nume alternative românești de plante